Владимир Краснопольский:
 Краснопольский, Владимир Аркадьевич (1933—2022) — советский и российский кинорежиссёр.
 Краснопольский, Владимир Матвеевич (1920—1988) — советский актёр театра и кино.